After the Honeymoon – cortometraggio del 1912 diretto da Dell Henderson
After the Honeymoon – cortometraggio del 1913 diretto da R.S. Sturgeon (Rollin S. Sturgeon)
After the Honeymoon – tv movie del 1971 diretto da Frederick de Cordova
After the Honeymoon – cortometraggio del 2011 diretto da Rinaldi Gulinao